Joanna Rostropowicz – polska filolog klasyczna
 Mstisław Rostropowicz – rosyjski wiolonczelista